Sabroskya är ett släkte av tvåvingar. Sabroskya ingår i familjen kulflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kulflugor
Sabroskya